Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 89001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 8 października 2001 do 8 października 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

89001-89100

89101-89200

89201-89300

89301-89400

89401-89500

89501-89600

89601-89700

89701-89800

89801-89900

89901-90000

Przypisy 

Lista planetoid 089001-090000